Wiesenfeld ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Wiesenfeld (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen

 Wiesenfeld (Geisa), Stadtteil von Geisa im Wartburgkreis, Thüringen
 Wiesenfeld (Glinde), Stadtteil von Glinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Wiesenfeld (Karlstadt), Stadtteil von Karlstadt im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Wiesenfeld (Burgwald), Ortsteil der Gemeinde Burgwald im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Wiesenfeld (Herscheid), Ortsteil der Gemeinde Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenfeld bei Coburg, Ortsteil der Gemeinde Meeder im Landkreis Coburg, Bayern
 Wiesenfeld (Gemeinde St. Veit an der Gölsen), Ort und Katastralgemeinde von Markt St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Wiesenfeld, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wierzbowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wiesenfeld (Tilsit-Ragnit), verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad

Familienname:
 Johann Wiesenfeld, deutscher Hofbaumeister

Siehe auch:
 Oberwiesenfeld
 Wiesenfelde
 Wiesenfelden
 Wiesentfels